Atomstreit (auch Atom-Streit) ist ein politisches Schlagwort, das sich auf eines der folgenden politischen Themen beziehen kann:

 die diplomatische Auseinandersetzung um das iranische Atomprogramm
 die diplomatische Auseinandersetzung um das nordkoreanische Kernwaffenprogramm
 die innenpolitische Auseinandersetzung um den deutschen Atomausstieg bzw. um Laufzeitverlängerungen